Савала () — испанская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Савала, Агустин Лопес (1937—1993) — мексиканский актёр и мастер дубляжа.
 Савала, Фернандо (род. 1971) — перуанский государственный деятель и экономист.
 Савала, Хесус (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Савала Ортис, Мигель Анхель (1905—1982) — аргентинский политик, министр иностранных дел.

Топоним 
 Савала — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Савала — средняя река в Воронежской и Тамбовской областях России.